«Дордрехт» () — нидерландский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Был основан 16 августа 1883 года.

Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет 4100 зрителей.

В сезоне 2019/20 клуб занял 19-е место в Эрстедивизи — Первом дивизионе Нидерландов. Наивысшим достижением «Дордрехта» в чемпионате Нидерландов является 15-е место в 1992 году. Всего в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов команда провела 6 сезонов.

Главный тренер команды — .

Основной состав

Команда 
 На сезон 2020/21.

Тренерский штаб

Бывшие игроки 

  Тристан Персман
  Ринюс Беннарс
  Мишел Валке
  Ян Клейньян
  Рене Ноттен
  Орландо Трастфул
 / Чима Онеке
  Йоп Хиле
  Раф де Грегорио
  Мирча Потеску
  Стив Триттшу

Известные тренеры 
  Джимми Хоган
  Арпад Вейс
  Дик Адвокат
  Юри Кулхоф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Нидерландов
Дордрехт